Con se poate referi la:

 Con, corp geometric generat prin rotația unui triunghi dreptunghic în jurul unei catete;
 Con, fructul coniferelor;
 Con, parte exterioară a unui vulcan rezultată în urma erupțiilor;
 Con, formă de relief în evantai;
 Con, fascicul de raze;
 Con reflectorizant: se folosesc pentru marcarea lucrărilor de pe carosabil.

Legături externe 
 Con (DEX)